Mike Evans – attore statunitense.
 Mike Evans – cestista statunitense
 Mike Evans – pallanuotista statunitense